Stati Uniti d'America
 Groveton – census-designated place della Contea di Coos, New Hampshire 
 Groveton – capoluogo della Contea di Trinity, Texas
 Groveton – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia